Ива́н Соловьёв:
 Соловьёв, Иван Александрович (1907—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Соловьёв, Иван Алексеевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Соловьёв, Иван Захарович (известен как: Лобызовский; 1910—2004) — советский актёр.
 
 Соловьёв, Иван Ильич (1854—1917) — протоиерей, духовный писатель, публицист.
 
 Соловьёв, Иван Мусиевич (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 
 Соловьёв, Иван Трофимович (1913—1993) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.